Nieuwstraat 16 (Maastricht) - monument in Maastricht
 Nieuwstraat 16 (Middelburg) - rijksmonument in Middelburg
 Nieuwstraat 16 (Soest) - monument in Soest